Эльсберг:

Топоним 
 Эльсберг — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Известные носители 
 Эльсберг, Луи (1837—1885) — американский врач-ларинголог, автор ряда трудов по медицине.
 Эльсберг, Яков Ефимович (1901—1976) — советский литературовед и критик; доктор филологических наук.

См. также 
 Эльцберг, Роберт Генрихович (1843—1929) — российский деятель лесного хозяйства, действительный статский советник.

Примечания